Irena Renata Anders (12 de maio de 1920 - 29 de novembro de 2010) foi uma atriz de teatro e cantora polonesa.

Atores da Polónia
Cantores da Polónia
Mortos em 2010
Naturais de Bruntál